Il nome Caudebec si riferisce a due località francesi:

Caudebec-en-Caux – Arrondissement di Rouen, dipartimento della Senna Marittima
Caudebec-lès-Elbeuf – Arrondissement di Rouen, dipartimento della Senna Marittima